НХЛ у сезоні 1983/1984 — 67-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 4 жовтня 1983. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 19 травня 1984 між Едмонтон Ойлерс та Нью-Йорк Айлендерс перемогою «нафтовиків» 5:2 в матчі та 4:1 в серії. Це перша перемога в Кубку Стенлі «Ойлерс».

Драфт НХЛ 

21-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 242 хокеїстів. Першим номером драфту став Браян Лаутон, якого обрав клуб «Міннесота Норз-Старс».

Огляд 
З цього сезону в регулярному чемпіонаті, після нічиї в основний час, команди грали додаткову п'ятихвилинку. Команда, що програла не отримувала жодного очка, це правило діяло до сезону 2005/06.

«Едмонтон Ойлерс» встановив новий рекорд результативності 446 закинутих шайб у сезоні. Вейн Грецкі також поновив рекорд результативності, закидаючи хоча б шайбу в 51 матчі поспіль. У цих матчах Вейн набрав 153 очка (61 + 92), три очка за гру.

Захисник «Едмонтон Ойлерс» Пол Коффі став третім захисником, що набрав 100 очок за сезон.

«Калгарі Флеймс» провів сезон на новій арені «Скоушабенк-Седдлдоум».

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
36-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 31 січня 1984 року на Континентал-Ерлайнс-арені: Уельс — Кемпбел 7:6 (5:0, 1:3, 1:3).

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

Джерело: Hockey Reference
''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
Том Баррассо, Баффало Сейбрс
Кріс Челіос, Монреаль Канадієнс
Джефф Кортналл, Бостон Брюїнс
Расс Куртнолл, Торонто Мейпл-Ліфс
Браян Каррен, Бостон Брюїнс
Кен Данейко, Нью-Джерсі Девілс
Брюс Драйвер, Нью-Джерсі Девілс
Патрік Флетлі, Нью-Йорк Айлендерс
Дуг Гілмор, Сент-Луїс Блюз
Дірк Грем, Міннесота Норт-Старс
Келлі Груді, Нью-Йорк Айлендерс
Пет Лафонтен, Нью-Йорк Айлендерс
Браян Лоутон, Міннесота Норт-Старс
Клод Лем'є, Монреаль Канадієнс
Даг Лідстер, Ванкувер Канакс
Гокан Лооб, Калгарі Флеймс
Джон Маклін, Нью-Джерсі Девілс
Марті Мак-Сорлі, Піттсбург Пінгвінс
Кем Нілі, Ванкувер Канакс
Джеймс Патрік, Нью-Йорк Рейнджерс
Боб Роуз, Міннесота Норт-Старс
Петер Сундстрем, Нью-Йорк Рейнджерс
Сільвен Тарджон, Гартфорд Вейлерс
Кейрі Вілсон, Калгарі Флеймс
Стів Айзерман, Детройт Ред Вінгз

Завершили кар'єру 
Гі Лапойнт, Бостон Брюїнс
Тоні Еспозіто, Чикаго Блек Гокс
Рік Макліш, Детройт Ред Вінгз
Біллі Гарріс, Лос-Анджелес Кінгс
Блейн Стафтон, Нью-Йорк Рейнджерс
Білл Барбер, Філадельфія Флайєрз
Боббі Кларк, Філадельфія Флайєрз
Гі Шуїнар, Сент-Луїс Блюз
Мішель Ларок, Сент-Луїс Блюз
Дейл Маккурт, Торонто Мейпл-Ліфс
Майк Палматір, Торонто Мейпл-Ліфс
Дерсі Рота, Ванкувер Канакс

Примітки

Посилання 
 Сезон 1983/1984 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1983—1984
1983 у канадському спорті
1984 у канадському спорті